Фейдман () — еврейская фамилия.

 Фейдман (Сиднев), Виталий Менделевич (1948—1993) — молдавский и украинский футболист, тренер.
 Фейдман, Гиора (род. 1936) — израильский и аргентинский кларнетист бессарабского происхождения.
 Фейдман, Давид Григорьевич (1915—1984) — молдавский советский композитор.